Le tournoi de tennis de Pennsylvanie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1972 se dispute à Haverford du 21 au .

Virginia Wade remporte le simple dames. En finale, elle bat Laurie Fleming.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Virginia Wade et Sharon Walsh.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Pennsylvanie
 Saison 1972 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1972
Pennsylvanie
Tennis aux États-Unis en 1972
Tennis en août 1972